Princesa – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Princesa – romanzo autobiografico scritto da Fernanda Farias De Albuquerque e Maurizio Iannelli
 Princesa – film del 2001 diretto da Henrique Goldman
 Princesa – film del 2021 diretto da Stefania Muresu
 Princesa – brano dell'album Anime salve di Fabrizio De André del 1996